Antonio Mancini (Roma, 1852 – Roma, 1930), pittore italiano;
 Antonio Mancini, (Serramonacesca, 1915 – Pescara, 1982), politico italiano e sindaco di Pescara nel dopoguerra;
 Antonio Mancini (Manoppello, 11 febbraio 1939), pittore e scultore italiano;
 Antonio Mancini, membro dell'organizzazione criminale Banda della Magliana.